Raoulia est le nom scientifique de deux genres biologiques différents :
 Raoulia Hook.f. ex Raoul, 1846, genre de plantes de la famille des Asteraceae ;
 Raoulia Ng, 1987, genre de crustacés de la famille des Acidopsidae.

Homonymie de genre en biologie